Friedrich Karl Ginzel – astronomo austriaco
Ginzel – cratere lunare